Elkhovo (en cyrillique ) est le nom de plusieurs localités :
 en  (le nom étant écrit Елхово) :
 Elkhovo, commune située dans la région de Yambol ;
 Elkhovo, ville et chef-lieu de la commune d'Elkhovo (région de Yambol) ;
 Elkhovo, village de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans la commune de Stara Zagora ;
 Elkhovo, village de l'obchtina de Nikolaevo, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;

 en 
 Elkhovo, village situé dans la République du Tatarstan.